Новосі́льське () — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.